La palabra cartuchera puede hacer referencia a:

Cartuchera, caja para guardar los cartuchos de un arma de fuego.
Cartuchera, caja o estuche para guardar los útiles escolares. 
Cartuchera, conocida también como magnetófono de cartuchos, reproductor o grabador de un formato de cinta magnética de audio llamado cartucho.